Gillingham puede referirse a:

 Gillingham, una localidad en el condado de Dorset (Inglaterra).
 Gillingham, una localidad en el condado de Kent (Inglaterra).
 Gillingham Football Club, un equipo de fútbol con sede en la localidad anterior.
 Gillingham, una localidad en el condado de Norfolk (Inglaterra).